Timms ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Timms (1947–2004), neuseeländischer Segler
 Edward Timms (1937–2018), britischer Germanist und Autor
 Geoffrey Timms (1903–1982), britischer Mathematiker und Kryptoanalytiker
 Howard Timms (* 1944), britischer Geher
 Michele Timms (* 1965), australische Basketballtrainerin und -spielerin
 Stephen Timms (* 1955), britischer Politiker der Labour Party